Денис Андреевич Стóйков (, Москва) — российский спортсмен, телеведущий, кандидат экономических наук.

Биография 
Выпускник Российской государственной академии физической культуры (1995 год).

Мастер спорта международного класса по современному пятиборью (1999), чемпион России (2000), 2-кратный серебряный призёр чемпионата мира 1999 и 2000 годов в эстафете, чемпион Европы 2000 в составе команды.

В 2002 году закончил Государственный университет управления, защитил диссертацию на тему «Проблемы государственного экономического регулирования спортивного комплекса» на соискание степени кандидата экономических наук.

На телевидение пришёл по окончании спортивной карьеры. С сентября 2005 по апрель 2006 года работал в спортивной редакции ТВ Центр под руководством Сергея Ческидова как корреспондент и ведущий новостей и еженедельной программы «Арена».

С мая 2006 по октябрь 2015 года — ведущий телеканала «Спорт», впоследствии изменившего своё название на «Россия-2». Комментатор трансляций соревнований по современному пятиборью, стрельбе пулевой и стендовой, фехтованию, большому теннису. Являлся ведущим программ «Вести-Спорт», «Задай вопрос министру», «Панорама дня. LIVE» и «Большой спорт» на том же телеканале. Также вёл выпуски спортивных новостей на канале «Россия-24», дневники Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу, лёгкой атлетике и водным видам спорта.

С июля 2015 года по настоящее время ведёт телепрограмму «Утро России» на телеканале «Россия-1». Перешёл по приглашению главного продюсера канала Игоря Шестакова. Иногда работает спортивным комментатором телетрансляций на канале, в частности, комментировал соревнования на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро.

Был женат на Вере Серебровской, бывшей телеведущей. В браке родилась дочь Зоя. Развод сопровождался публикациями в СМИ, которые сообщали, что на Дениса Стойкова Вера Серебровская написала заявление в полицию, а позже мировому судье, обвиняя его в рукоприкладстве. 

Сейчас повторно женат, в браке родилась дочь.

Примечания 

Спортивные журналисты России
Спортивные телекомментаторы
Россия-2
Пятиборцы России
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по современному пятиборью
Телеведущие России
Телеведущие канала «Россия-1»
Телеведущие канала «Россия-24»
Кандидаты экономических наук
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Выпускники Государственного университета управления